Авотс может означать:
 Авотс (издательство) — крупное советское и латышское издательство в Риге.
 Авотс, Валдис Карлович (латыш. Valdis Avots; род. 1931) — советский государственный деятель.
 Авот(с), Юрий Карлович (латыш. Juris Avots; 1923—1976) — советский хозяйственный и государственный деятель, начальник Латвийского морского пароходства.
 Авотс, Энрико (латыш. Enriko Avots; род. 1952, Рига) — советский и латвийский актёр.

См. также
 Авоту
 Авот